Hipwell ist der Familienname folgender Personen:

 John Hipwell (1948–2013), australischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Hipwell (* 1940), irischer Rugby-Union-Spieler